El término A-6 puede referirse a:

 El avión de combate estadounidense Grumman A-6 Intruder.
 La autovía española A-6.